1-й розыгрыш Кубка Америки по волейболу прошёл с 1 по 11 октября 1998 года в четырёх городах Аргентины с участием 6 национальных сборных команд стран-членов NORCECA и CSV. Победителем турнира стала сборная Бразилии.

Команды-участницы 
 NORCECA: Канада, Куба, США.
 CSV: Аргентина, Бразилия, Венесуэла.

Система проведения турнира 
6 команд-участниц на предварительном этапе провели однокруговой турнир. Четыре лучшие команды вышли в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определили призёров турнира.

Предварительный этап 

Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка
 1 октября: Куба — США 3:0 (25:16, 25:23, 25:19); Бразилия — Канада 3:0 (25:18, 28:26, 25:19); Аргентина — Венесуэла 3:2 (25:23, 24:26, 25:17, 25:27, 15:12).
 2 октября: Венесуэла — США 3:2 (21:25, 27:25, 22:25, 25:15, 15:9); Бразилия — Куба 3:2 (25:21, 26:28, 22:25, 27:25, 16:14); Аргентина — Канада 3:1 (23:25, 25:19, 25:20, 25:20).

Сан-Мигель-де-Тукуман
 4 октября: Бразилия — США 3:0 (32:30, 25:16, 25:22); Венесуэла — Канада 3:1 (25:18, 25:22, 22:25, 25:22).
 5 октября: Бразилия — Венесуэла 3:0 (25:18, 25:16, 25:21); Аргентина — Куба 3:0 (25:23, 25:18, 25:21).

Сальта
 7 октября: Куба — Канада 3:0 (25:16, 25:18, 25:21); США — Аргентина 3:0 (25:22, 25:23, 25:23).
 8 октября: Куба — Венесуэла 3:0 (25:20, 25:20, 25:23); США — Канада 3:0 (27:25, 27:25, 25:16); Бразилия — Аргентина 3:2 (25:23, 25:16, 21:25, 21:25, 15:13).

Плей-офф 
Мар-дель-Плата

Полуфинал 
10 октября
 Бразилия — США 3:2 (20:25, 25:23, 25:15, 23:25, 15:11)
 Аргентина — Куба 3:2 (20:25, 23:25, 25:19, 25:23, 15:10)

Матч за 3-е место 
11 октября
 Куба — США 3:2 (25:21, 21:25, 24:26, 25:23, 15:12)

Финал 
11 октября
 Бразилия — Аргентина 3:2 (25:19, 21:25, 22:25, 25:22, 17:15)

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Кубок Америки по волейболу
1998 год в волейболе
Спорт в Аргентине в 1998 году
Октябрь 1998 года
Международные соревнования по волейболу в Аргентине